Анди Жозеф Пельмар (; ) — французский футболист, левый защитник клуба «Базель».

Клубная карьера 
Уроженец Ниццы, Пельмар выступал за местные молодёжные команды ASBTP Нис Кот-д’Азюр и «Нис Нор», после чего стал игроком академии «Ниццы» в июле 2013 года. 23 февраля 2019 года дебютировал в основном составе «Ниццы» в матче французской Лиги 1 против «Амьена».

Карьера в сборной 
В 2017 году Пельмар  выступал за сборную Франции до 17 лет на юношеских чемпионате Европы и чемпионате мира.

Также выступал за сборные Франции до 18, до 20 лет и до 21 года.

Личная жизнь 
Пельмар родился в Ницце в семье выходцев из Гваделупы.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте клуба «Ницца» 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Базель»